Лунский — фамилия; имеет женскую форму Лунская.
 Лунский, Владимир Иванович (1862—1920) — русский прибалтийский архитектор, в основном известный как церковный зодчий, но также работавший в светской гражданской архитектуре.
 Лунский, Евгений — псевдоним писательницы Софьи Васильевны Кёлер (1829 — ?).
 Лунский, Хайкл (1881—1942) — еврейский публицист, литературовед, библиограф.
 См. также 
 Лунский залив — памятник природы регионального значения Сахалинской области.